Джоколо Майстинский () (ок.1818—1855)  — выходец из чеченского тайпа Майстой, главарь рода майстинского общества. Основатель с. Джоколо в Панкисском ущелье Грузии. По некоторым данным наиб.

Биография 
Родился Джокола около 1818 года в семье Деркиза в ауле Пого (общество Майста). Уже молодым он выдвинулся в лидеры общества. К 30 своим годам Джокола был самым уважаемым среди майстинцев. Уважение это подкреплялось славой Джоколы как наиболее удачливого предводителя дружин (гIерий).
Относительно поселения Джоколо известно, что Джокола был из ПхьуагӀа. Когда он подрос, совершал частые набеги на грузинские села, угонял скот, занимался воровством. Затем, повздорив с Шамилем, решил переселиться в Грузию и обратился к князю Левану Чолокашвили с просьбой дать ему убежище. Последний же выделил ему землю, где ныне находится селение Джоколо.

У историка Букураули имеются данные о том, что Джоколо, будучи майстинцем — главарем своего рода, обратился к Цискарову с просьбой о содействии ему. Джоколо изъявляет желание служить царю и быть ему верным всю жизнь. Между Цискаровым и Джоколо существовали дружеские отношения, вследствие чего Цискаров ходатайствует перед князем Чолокашвили о разрешении вайнахам поселиться в Грузии и осуществляет это. Место, где Джоколо.

А. Л. Зиссерман, писал в своей книге «Двадцать пять лет на Кавказе».:

Не доходя несколько верст до Майста, мы были встречены Джоколой с двумя товарищами, поздравлявшими нас с благополучным прибытием. Джокола — стройный горец, лет тридцати, с блестящими карими глазами и темно-русой бородой, ловкий, полный отваги, протянул мне руку, которую я принял, выразив благодарность за доброе расположение и готовность познакомить меня с его родиной. Часов около двенадцати мы наконец вошли в аул Пого, в дом Джоколы.

Примечания 

Персоналии:Чечня